Гигабайт, Gigabyte — термин, который может означать:

 Гигабайт — единица измерения компьютерной информации.
 Gigabyte Technology — тайваньская компания, производящая компьютерную технику. Названа в честь единицы измерения компьютерной информации.
 Gigabyte Communications — тайваньский поставщик и производитель устройств коммуникации.
 Gigabyte GSmart G1342 — смартфон на базе операционной системы Android.
 Gigabyte G1305 — смартфон на базе операционной системы Android. Настоящее имя — Motorola Quench XT5.